Pols steht für:
 Pols (Tanz), einen norwegischen Volkstanz

Pols ist der Familienname folgender Personen:
 Eckhard Pols (* 1962), deutscher Politiker
 Meinardus Siderius Pols (1831–1897), niederländischer Rechtswissenschaftler

POLS steht als Abkürzung für:
 Principle of Least Surprise, eine Regel der Software-Ergonomie und des Interface-Designs

Siehe auch:
 Poels
 Polz (Begriffsklärung)